Lápis azul - símbolo da censura do Estado Novo em Portugal
 Lápis azul - nome alternativo da rocha Lápis-lazúli